Ричер:

 Ричер — разновидность кливера или стакселя с более высоким шкотовым углом и радиусным очертанием нижней шкаторины.
 Ричер, Альфред (1879—1963) — немецкий полярный исследователь, капитан ВМС Третьего рейха.
 Ричер, Малакай (имя при рождении Марк Дэ́вид Ри́чер; 1954—2006) — американский музыкант, инженер звукозаписи, правозащитник и антивоенный активист.
 «Ричер» — американский телесериал.

См. также 
 Джек Ричер